В список внесены только те населённые пункты Российской Федерации, которые на основании данных Федеральной службы государственной статистики имеют статус городов. Под площадью города понимается территория в пределах его городской черты, установленной генеральным планом данного города. Согласно Закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» город может быть либо центром городского поселения (границы городского поселения могут совпадать с городской чертой, но могут также включать и территории вне собственно городской черты, в том числе и другие населённые пункты, входящие в состав городского поселения), либо центром городского округа (границы городского округа могут совпадать с городской чертой, но могут также включать и территории вне собственно городской черты, в том числе и другие населённые пункты, входящие в состав городского округа), либо быть городом федерального значения (таких городов согласно Конституции РФ три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь; на время аренды РФ города Байконур в Казахстане, он наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации). В данной таблице указана площадь городов в пределах их городской черты, площадь в пределах городских округов/городских поселений приводится только тогда, когда границы городского округа/городского поселения совпадают с городской чертой.

По состоянию с 28 июля 2016 года Российская федерация включает 8 федеральных округов. Полужирным выделены города — административные центры федеральных округов Российской Федерации.

По состоянию с 18 марта 2014 года международно признанная территория Российской федерации включает 83 субъекта Российской Федерации. Такой фоновой заливкой выделены города — административные центры субъектов Российской Федерации.

* — в границах городского округа, включает помимо основного города и другие территории

Комментарии

Примечания